Piwdenne () – miasto na Ukrainie w obwodzie charkowskim.

Demografia 
W 1989 liczyła 9878 mieszkańców.

W 2017 liczyła 7 705 mieszkańców.

Przypisy 

Miasta w obwodzie charkowskim
Rejon charkowski